Nulde kan verwijzen naar:
 0de, een rangtelwoord voor het getal 0, voor zaken die nog voorafgaan aan wat doorgaans als eerste wordt gerekend,
Nulde, oude naam van de buurtschap 't Oever,
 Strand Nulde, een dagrecreatieplaats in Gelderland aan het Nuldernauw, een Veluwerandmeer, genoemd naar de buurtschap Nulde.
 Meisje van Nulde; een aanvankelijk ongeïdentificeerd en door geweld om het leven gebracht meisje waarvan lichaamsdelen in 2001 werden gevonden bij Strand Nulde.